Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Eléni Daniilídou che ha battuto in finale Yoon-Jeong Cho 6-4, 4-6, 7-6(2).

Teste di serie 

 Anna Smashnova (semifinali)
 Eléni Daniilídou (campionessa)
 Tat'jana Panova (primo turno)
 Anne Kremer (primo turno)

 Paola Suárez (quarti di finale)
 Clarisa Fernández (secondo turno)
 Janette Husárová (primo turno)
 Katarina Srebotnik (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2003